Aksamit ist der Familienname folgender Personen:

 Monica Aksamit (* 1990), US-amerikanische Fechterin
 Petr Aksamit (~ 1400–1458), tschechischer Landedelmann und Heeresführer